Chodowiecki ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Chodowiecki (1726–1801), deutscher Maler und Kupferstecher
 Gottfried Chodowiecki (1728–1781), deutscher Maler, Miniaturist und Zeichner
 Susanne Chodowiecki (1763–1819), deutsche Malerin, siehe Susanne Henry
 Wilhelm Chodowiecki (1765–1805; auch Louis Guillaume Chodowiecki), deutscher Maler, Kupferstecher und Illustrator